Creuse – dipartimento francese della regione Nuova Aquitania
Creuse – comune francese del dipartimento della Somme
La Creuse – comune francese del dipartimento dell'Alta Saona
Creuse – fiume francese, affluente della Vienne